А́йос-Нико́лаос (А́гиос-Нико́лаос;  — Святой Николай) — деревня в Греции, расположенная в самом начале халкидского полуострова Ситония, в 2 км к западу от побережья залива Айон-Орос, к северо-востоку от Никити, в 10 километрах от Вурвуру и в 110 километрах от Салоник. Входит в общину Ситония в периферийной единице Халкидики в периферии Центральная Македония. Население 1714 человек по переписи 2011 года.

История 
Окрестности Айос-Николаос были населены ещё с доисторических времён. По свидетельству писания XIII века, следы первых поселений были найдены в окраинах деревни и в местности Пиргос, где в античный период находился древний город Синг, по имени которого согласно Страбону был назван Сингитский залив (ныне Айон-Орос) между полуостровами Сифония (ныне Ситония) и Акта (ныне — Айон-Орос).

Современная деревня образовалась в результате слияния двух поселений: Айос-Николаос и Айос-Еорьос, от которого сохранилась часовня Айос-Еорьос (Святого Георгия). Таким образом наименование деревни дали в честь Святого Николая, а покровителем стал Святой Георгий.

Жители Айос-Николаоса принимали участие в Греческой революции 1821 года.

Сообщество 
Сообщество Айос-Николаос () создано в 1918 году (). В сообщество входят 15 населённых пунктов и островов. Население 1895 человек по переписи 2011 года. Площадь 90,696 квадратных километров.

Население

Примечания 

Халкидики
Населённые пункты Греции